Александр Черняховский:
 Черняховский, Александр Георгиевич (1929—1990) — советский геолог и почвовед.
 Черняховский, Александр Григорьевич (1869—1939) — украинский общественный деятель, профессор-медик Киевского университета.